Фабрисио Кейске Родригес Ойа (; ) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Азуриз».

Карьера

«Коринтианс» 
Воспитанник футбольной академии бразильского клуба «Коринтианс», в структуру которого попал в возрасте 12 лет. В июне 2015 года заключил с клубом свой первый профессиональный контракт. В этом же году у футболиста появилось приглашение от английского «Ливерпуля», однако футболист по итогу отказался от перехода. В октябре 2016 года футболист по версии The Guardian попал в список перспективнейших молодых футболистов. Дебютировал за клуб 21 марта 2019 года в матче против клуба «Итуано» в рамках Лиги Паулиста. По итогу футболист стал победителем Лиги Паулиста.

Аренда в «Сан-Бенту» (Сорокаба) 
Футболистом в марте 2019 года интересовались итальянские гранды «Милан» и «Рома». В мае 2019 года на правах арендного соглашения отправился в клуб «Сан-Бенту». Дебютировал за клуб 25 мая 2019 года в матче против клуба «Оэсте», отличившись забитым дебютным голом. Футболист первоначально закрепился в основной команде клуба, однако оставался игроком запаса. В июле 2019 года перестал получать постоянную игровую практику. По окончании арендного соглашения покинул клуб.

Аренда в «Оэсте» 
В январе 2020 года футболист на правах арендного соглашения присоединился к клубу «Оэсте». Дебютировал за клуб 22 января 2020 года в матче против клуба «Гремио Новуризонтино», выйдя на замену на 52 минуте в рамках Лиги Паулиста. Первый матч за клуб в бразильской Серии B сыграл 9 августа 2020 года против клуба «Шапекоэнсе». Первым результативным действием отличился 5 сентября 2020 года против клуба «Жувентуде», отдав на последних минутах голевую передачу. По окончании арендного соглашения покинул клуб.

«Торпедо-БелАЗ» 
В марте 2021 года появилась информация, что футболист перейдёт в белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ». Вскоре футболист официально перешёл в жодинский клуб. Дебютировал за клуб 6 марта 2021 года в матче Кубка Белоруссии против дзержинского «Арсенала». Свой дебютный матч в Высшей Лиге сыграл 10 апреля 2021 года против «Слуцка». Дебютный гол за клуб забил 9 мая 2021 года в матче против «Энергетика-БГУ». В июле 2021 года футболист вместе с клубом отправился на квалификационные матчи Лиги конференций УЕФА. В первом же матче 22 июля 2021 года против датского «Копенгагена» забил единственный гол за «автозаводцев». В августе 2021 года футболист проходил просмотр в украинском «Мариуполе». В сентябре 2021 года футболист вернулся в белорусский клуб.

Аренда в «Азуриз» 
В январе 2022 года футболист на правах арендного соглашения отправился в бразильский клуб «Азуриз». Дебютировал за клуб 30 января 2022 года в матче Лиги Паулиста против клуба «Лондрина». Первым результативными действиями за клуб отличия 3 февраля 2022 года в матче против клуба «Маринга», записав на свой счёт хет-трик из результативных передач. Дебютный гол за клуб забил 10 февраля 2022 года в матче против клуба «Юнио Белтран». Первый матч в бразильской Серии D футболист сыграл 23 апреля 2022 года против клуба «Сан-Луис». За время арендного соглашения футболист отличился забитым голом и 4 результативными передачами.

«Азуриз» 
В январе 2023 года на правах свободного агента стал полноценным игроком бразильского клуба «Азуриз». Первый матч за клуб сыграл 15 января 2023 года в рамках Лиги Паранаэнсе против клуба «Лондрина». Первым результативным действием отличился 22 января 2023 года в матче против клуба «Каскавел», отдав голевую передачу.

Международная карьера 
В 2017 году на игрока обратил внимание Карлос Амаду — тренер молодежной сборной Бразилии, пригласивший футболиста для выступления на международном турнире в Тулоне. Всего футболист сыграл за сборную в 3 матчах, в которых привлёк к своей персоне внимание.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Сан-Бенто» Сорокаба
Игроки ФК «Оэсте»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Азуриз»